Ashland este numele unei proprietăți din statul  a omului de stat al secolului al 19-lea Henry Clay. Datorită renumelui lui Clay, atât în Statele Unite cât și în lume, numele a fost adoptat ulterior pentru a denumi multe locuri.

Ashland se poate referi la

Locuri

Canada 

 Ashland, provincia 
 Ashland Road, provincia

Marea Britanie 

 Ashland, Milton Keynes, Milton Keynes

Statele Unite ale Americii

Comitate 

 Comitatul Ashland (dezambiguizare)

Localități 

 Ashland, statul 
 Ashland, statul 
 Ashland, statul 
 Ashland, statul 
 Ashland, statul 
 Ashland, statul 
 Ashland, statul 
 Ashland, statul 
 Ashland, statul 
 Ashland, statul 
 Ashland, statul 
 Ashland, statul 
 Ashland, statul 
 Ashland, statul 
 Ashland, statul 
 Ashland, statul 
 Ashland, comitatul Chemung, statul 
 Ashland, comitatul Greene, statul 
 Ashland, statul 
 Ashland, statul 
 Ashland, statul 
 Ashland, statul 
 Ashland, statul 
 Ashland, statul 
 Ashland, statul 
 Ashland, statul , o localitate din comitatul Ashland
respectiv
 Ashland City, statul 
 Ashland Heights, statul 
 Ashland Township, comitatul Morgan, statul 
 Ashland Township, statul 
 Ashland Township, statul 
 Ashland Township, statul 
 Ashland (oraş), statul , cartier aflat la o distanță de 15 mile față de orașul Ashland,

Locuri istorice 

 Ashland, The Henry Clay Estate, un loc istoric din Lexington, , și sursa mai multor locuri numite Ashland
 Ashland (Geismar, Louisiana), loc istoric de pe lista National Register of Historic Places din 
 Ashland (Upper Marlboro, Maryland), loc istoric de pe lista NRHP din 
 Ashland Plantation, din Darrow, 
 Ashland (Ashland, North Carolina), loc istoric de pe lista listed on the NRHP in North Carolina
 Ashland (Henderson, North Carolina), listed on the NRHP in North Carolina

Alte utilizări 

 Ashland (CTA Green Line), stație de tern suburban al rețelei Chicago Transit Authority
 Ashland, Inc., companie cunoscută anteriro sub numele de Ashland Oil, numită după localitatea Ashland, 
 Marathon Ashland Petroleum, LLC, fostul nume al companiei Marathon Petroleum Company
 Ashland University, din localitatea Ashland, 
 Clay-Ashland din Liberia, un cartier numit după Henry Clay și proprietatea sa
 USS Ashland (LSD-48), vas al Marinei Statelor Unite
 Waking Ashland, o formație de tip piano rock band'', al cărui nume a fost inspirat de localitatea Ashland,